Guhl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fritz Guhl (1917–1977), deutscher Dirigent
 Andy Guhl (* 1952), Schweizer Improvisationsmusiker
 Armin Guhl (1907–unbekannt), Schweizer Zehnkämpfer
 Bernhard Guhl (* 1972), Schweizer Politiker (BDP)
 Ernst Guhl (1819–1862), Kunstlehrer an der Berliner Akademie, Professor an der Berliner Universität und Radierer
 Gustav Guhl (1910–1978), Begründer der Haarpflegemarke Guhl
 Karl Guhl (1920–2008), deutscher Politiker (SPD)
 Konrad Guhl (1870–1944), deutscher Generalleutnant
 Simone Guhl-Bonvin (1926–2013), Schweizer Malerin und Lithografin
 Ulrich Guhl (1838–1924), Schweizer Pfarrer und Politiker (FDP)
 Willy Guhl (1915–2004), Schweizer Möbeldesigner

Siehe auch:
 Ghul, ein Fabelwesen
 Verlag Peter Guhl, deutscher Buchverlag
 Gul
 Gull